OFC ist die Abkürzung für:

 Kickers Offenbach (Offenbacher Fußballclub), einen deutschen Fußballverein 
 Oceania Football Confederation, einen der sechs Kontinentalverbände des Weltfußballverbands
 Of course (engl. für: natürlich/sicher/selbstredend), Chattersprache/Netzjargon
 Offshore financial centre, Finanzstandorte, die sich durch niedrige Steuern, ein hohes Maß an Vertraulichkeit und eine minimale Finanzmarktaufsicht und -regulierung auszeichnen
 Open Financial Connectivity, ein Dateiformat, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/O
 Oranienburger FC Eintracht, einen deutschen Fußballverein 
 Orbitofrontaler Cortex, einen Teil des Gehirns
 Sauerstofffreies Kupfer (von eng. Oxygen Free Copper), ein Kupfer mit besonders hoher elektrischer Leitfähigkeit und hohem Infrarot-Reflexionsvermögen
 Outside front cover, äußere vordere Seite eines Umschlages, siehe Paginierung
 Optical Fiber Communication Conference and Exhibition, eine Konferenz der Optical Society in den USA über optische Datenkommunikation
 Overseas Food Corporation, ein staatliches britisches Agrarunternehmen, siehe Tanganyika Groundnut Scheme
 Order from Chaos, eine US-amerikanische Band
 Oostzaanse FC, einen niederländischen Fußballverein

OFC